Апти́ Саид-Хамза́тович Устарха́нов () — российский боксёр второй средней весовой категории. В конце 2000-х — начале 2010-х годов боксировал на любительском уровне, начиная с 2013 года выступает среди профессионалов. Интерконтинентальный чемпион по версии IBO, был претендентом на титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC.

Биография 
Апти Устарханов родился 28 июня 1990 года в селе Курчалой Курчалоевского района Чеченской Республики. Активно заниматься боксом начал в возрасте десяти лет, проходил подготовку под руководством заслуженного тренера Чечни Ханпаши Магомадова.

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в сезоне 2005 года, когда стал чемпионом России среди юношей. Год спустя повторил это достижение. На юниорском первенстве страны 2008 года получил бронзу, проиграв в полуфинале Владимиру Сидорову. Кроме того, в этом сезоне победил в матчевой встрече со сборной Кубы и принял участие в международном юниорском турнире «Сталинградская битва» в Волгограде.

В 2009 году Устарханов дебютировал в зачёте взрослого национального первенства России, однако сумел дойти лишь до стадии четвертьфиналов категории до 69 кг, где со счётом 3:6 проиграл Давиду Арустамяну. Также выступил на мемориальном турнире Шамиля Умаханова, на чемпионате Европы среди студентов и на зимнем всероссийском турнире «Олимпийские надежды».

На чемпионате России 2010 года Устарханов выступал уже в категории до 75 кг и на стадии 1/8 финала был выбит из борьбы титулованным Артёмом Чеботарёвым (счёт поединка 5:9). Помимо этого выиграл бронзовую медаль на мемориальном турнире Ахмата Кадырова в Грозном. В следующем сезоне взял бронзу на молодёжном первенстве страны в Галицино, где в полуфинале со счётом 4:8 проиграл Максиму Тимофееву. В 2012 году вновь стал третьим на молодёжном чемпионате России, одержал победу на XI Международном турнире по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева в Минске, дошёл до четвертьфинала на мемориальном турнире Кадырова, выступил на Кубке независимости в Доминиканской Республике, где со счётом 4:14 уступил местному доминиканскому боксёру Хуниору Кастильо. Вскоре после этих соревнований принял решение завершить карьеру в любительском боксе.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Устарханов дебютировал в марте 2013 года, в поединке с армянином Артаваздом Маргаряном была зафиксирована ничья. Тем не менее, уже в следующем бою он вновь встретился с Маргаряном и на этот раз победил единогласным решением судей. В том же году в седьмом раунде нокаутировал представителя Танзании Бенсона Мвакиембе, выиграв при этом титул интернационального чемпиона по версии журнала «Про бокс».

Вскоре потерпел первое в карьере поражение, решением большинства судей от небитого российского проспекта Сергея Екимова. Несмотря на это, в течение двух последующих лет сделал серию из десяти боёв без поражений — лишь в одном случае была зафиксирована ничья. В этот период сумел победить таких известных боксёров как Дилмурод Сатыбалдиев и Карен Аветисян — у обоих выиграл единогласным судейским решением в шести раундах.

Благодаря череде успешных выступлений Устарханов удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона СНГ и славянских стран во второй средней весовой категории по версии Всемирного боксёрского совета. В качестве другого претендента выступил Дмитрий Сухотский, поединок между ними продлился все двенадцать раундов, и в итоге Устарханов проиграл раздельным решением судей (при этом в одиннадцатом раунде он побывал в нокдауне).

5 марта 2016 года, выступая в андеркарде боя Руслан Чагаев — Лукас Браун, завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона во втором среднем весе по версии Международной боксёрской организации, победив нокаутом представителя Танзании Томаса Машали.

В июле 2016 года завоевал вакантный титул чемпиона Европы во втором среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации, победив единогласным решением Вараздата Черникова.

Статистика в профессиональном боксе

Примечания

Ссылки 
 
 Устарханов Апти Саид-Хамзатович — страница на сайте Федерации профессионального бокса России

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории